Philip hace referencia a varios artículos:

Personas
 Philip Glass, compositor estadounidense;
 Philip Kaufman, director de cine estadounidense;
 Philip Showalter Hench, médico, premio Nobel de medicina o fisiología en 1950;
 Philip Sidney, poeta y soldado británico;

Ficción
 Philip Mason, personaje del mundo de Extreme Supreme: La Historia del Capitán Medusa.